Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2025 bliver det 29. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF og afholdes i Danmark, Norge og Kroatien fra den 8. januar til den 26. januar 2025. Der spilles to indledende grupper, en mellemrunde og en kvartfinale i Danmark, to indledende grupper, en mellemrunde, en kvartfinale, en semifinale og finale i Norge. I Kroatien spilles de resterende fire indledende grupper, to mellemrundegrupper, to kvartfinaler og en semifinale, foruden President's Cup (placeringskampe). Der var ikke konkurrerende bud på at afholde slutrunden.

Kvalifikation

Spillesteder 
 Drammen – New Drammen Arena
 Dubrovnik – New Dubrovnik
 Herning – Jyske Bank Boxen
 København – Royal Arena
 Oslo – Telenor Arena
 Poreč – Žatika Sport Centre
 Split – Spaladium Arena
 Stavanger – Stavanger Idrettshall
 Trondheim – Trondheim Spektrum
 Varaždin – Varaždin Arena
 Zagreb – Arena Zagreb

Referencer 

Håndbold i 2025
2025 (mænd)